Сокольчик — фамилия. Известные носители:
 Сокольчик, Екатерина Владимировна (род. 1993) — белорусская волейболистка.
 Сокольчик, Иван Максимович (1928—2019) — советский, Герой Социалистического Труда.